Marine Opkomstcentrum (Voorschoten) (1946-1961)
VV MOC, een voetbalclub uit Midwoud
MOC '17, een voetbalclub uit Bergen op Zoom
Moc, een Frans historisch motorfietsmerk
Christelijke arbeidersbeweging (Frans: MOC), een Belgisch netwerk van sociale organisaties
My Own Creation (afgekort MOC), term gebruikt door bouwers van LEGO om aan te geven dat het over een eigen ontwerp gaat.